

Álbuns musicais
No Control (Bad Religion) — da banda de punk americana Bad Religion
No Control (Eddie Money) — do cantor e compositor americano de rock Eddie Money

Desambiguações de música